Украина примет участие в конкурсе песни Евровидение 2017 в Киеве, как страна-хозяйка. Как и в прошлом году телеканалы UA:Перший и СТБ проведут национальный отбор совместно. 25 февраля стало известно, что Украину на Евровидении 2017 представит группа O.Torvald с песней «Time».

Национальный отбор

Формат 
26 июля украинские телеканалы UA:Перший и СТБ объявили, что совместно проведут национальный отбор на Евровидение 2017. Заявки для онлайн-голосования принимались с 1 сентября 2016 года по 10 января 2017 года. К участию в отборе допускались исполнители, которым исполнилось 16 лет и которые имели все имущественные права на песню (слова и музыку) и соответствовали условиям конкурса песни Евровидение 2017. Кастинги проводились в октябре-ноябре в Киеве, Запорожье, Одессе, Харькове, Львове и Днепре. В это же период можно было отправить свою анкету Константину Меладзе.

Национальный отбор состоял из четырех шоу. Три полуфинала состоялись 4, 11 и 18 февраля 2017 года. Из каждого полуфинала в финал прошли по два лучших по мнению жюри и телезрителей участника. Финал состоялся 25 февраля 2017 года. Все шоу будут транслировались из Дворца культуры НТУУ «КПИ» в Киеве.

Члены жюри национального отбора на Евровидение 2017:
 Константин Меладзе — композитор и музыкальный продюсер;
 Джамала — украинская певица, победитель конкурса песни Евровидения 2016, которое проводилось в Стокгольме, Швеция;
 Андрей Данилко — украинский певец, известный под псевдонимом Верка Сердючка, представитель Украины на конкурсе песни Евровидение 2007 в Хельсинки, Финляндия, где занял 2 место с песней «Dancing Lasha Tumbai».

Ведущим национального отбора стал Сергей Притула.

17 января был опубликован список участников отбора. 20 января состоялась жеребьевка участников на полуфиналы.

Первый полуфинал 
Первый полуфинал национального отбора состоится 4 февраля 2017 года, в нём примут участие 8 исполнителей. Специальными гостями полуфинала станут представители Беларуси на Евровидении 2017 NAVIBAND и представительница Грузии Тако Гачечиладзе. По итогам первого полуфинала в финал прошли TAYANNA и Сальто Назад.

Второй полуфинал 
Второй полуфинал национального отбора состоялся 11 февраля 2017 года, в нём примут участие 8 исполнителей. По итогам второго полуфинала в финал прошли ILLARIA и ROZHDEN.

Третий полуфинал 
Третий полуфинал национального отбора состоялся 18 февраля 2017 года, в нём примут участие также 8 исполнителей. Специальным гостем полуфинала стал представитель Испании на Евровидении 2017 Манель Наварро. По итогам второго полуфинала в финала прошли O.Torvald и MELOVIN. После объявления результатов состоялась жеребьёвка, после которой стали известны порядковые номера финалистов.

Финал 
Финал национального отбора состоялся 25 февраля 2017 года, в нём приняли участие 6 исполнителей. Специальными гостями финала стали представительница Франции на Евровидении 2017  и представительница Польши Кася Мось. По итогам финала Украину на Евровидении 2017 представит группа O.Torvald с песней «Time».

Выступление на конкурсе 
Украина прошла напрямую в финал как страна-хозяйка конкурса и выступила 13 мая 2017 года в МВЦ (24-е место)

Примечания

Ссылки 

 
 

2017 год на Украине
Страны на «Евровидении-2017»